Het Ladbrokes.com World Darts Championship 2003 was de tiende editie van het PDC World Darts Championship, gehouden vanaf 27 december 2002 tot en met 4 januari 2003 in de Circus Tavern in Purfleet. De Canadees John Part won de titel voor de eerste keer na zijn overstap. In de finale versloeg hij Phil Taylor met 7-6 in sets, waarmee hij 2 zegetochten van Taylor beeindigde - 8 opeenvolgende wereldtitels en 44 opeenvolgende winstpartijen in Circus Tavern.

Het was John Part's tweede wereldtitel nadat hij ook het BDO World Darts Championship had gewonnen in 1994.

Prijzengeld 
Winnaar: £50.000
Runner-up: £25.000
Halvefinalisten: £12.500
Kwartfinalisten: £7.000
verliezers 2e ronde: £4.000
verliezers 1e ronde: £2.500
9-darter: Een diamant, ter waarde van een bedrag met 6 cijfers, wordt gezet in de bull's eye van een dartbord, waarna het geheel als prijs dient. (Niet gewonnen.)

Schema

Eerste ronde
Wedstrijden werden gespeeld over best of 5 sets.
		

Hoogste checkout: 170 Roland Scholten, Les Fitton.

Aantal 180-scores in het toernooi: 277 in 818 legs

Darts in 2003
2003